Ро́берт Па́трик (Ро́бби) А́мелл IV (, ) — канадско-американский актёр.

Биография 
Родился в Торонто, Онтарио в Канаде, но его родители имеют ирландские корни. Вместе со своей сестрой он занялся модельным бизнесом и играл маленькие роли в кино в возрасте 6 лет. Окончил среднюю школу в Торонто в 2000 году, а в 16 лет он начал участвовать в школьных спектаклях, таких как «Как важно быть серьёзным», в старшей школе. Его любовь к актёрству привела его в Канадскую актёрскую академию (). Окончил институт Лоуренс Парк Коллиджет () в Торонто в 2006 году.

В 2006—2008 годах играл Макса Миллера в телесериале «Жизнь с Дереком». Сыграл Фреда Джонса в телевизионном фильме 2009 года «Скуби-Ду 3: Тайна начинается», который стал самым популярным телефильмом на Cartoon Network.

В 2015 году за роль в фильме «Простушка» получил две номинации на премию «Teen Choice Awards».

Личная жизнь 
В июле 2008 года начал встречаться с канадской актрисой Италией Риччи, с которой обручился 20 августа 2014 года. Пара поженилась 15 октября 2016 года. 12 сентября 2019 года у супругов родился сын Роберт Патрик Амелл V.

В январе 2020 года Амелл и его супруга получили американское гражданство.

Стивен Амелл является его кузеном.

Фильмография

Примечания 

Киноактёры США
Киноактёры Канады